Пауки-оонопиды () — семейство аранеоморфных пауков из надсемейства Dysderoidea. Длина тела представителей — 1—3 мм. Ведут скрытный образ жизни, обитая преимущественно в лесной подстилке, под камнями и брёвнами. Насчитывают 1874 современных видов, объединяемых в 115 родов. Распространены на всех континентах, кроме Антарктиды.

Палеонтология 
Семейство хорошо представлено в палеонтологической летописи, однако встречается только в янтарях. Всего описано 42 ископаемых вида и 2 рода оонопид. Древнейшие оонопиды найдены в меловом ливанском янтаре. Также представители семейства известны из испанского, бирманского, французского, балтийского и сахалинского янтарей.

Таксономия 
Семейство Oonopidae включает 115 родов:

См. также 
 Список видов семейства Oonopidae
 Camptoscaphiella hilaris
 Epectris aenobarbus

Примечания 

 
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном